Самарджич (, , ) —  южнославянская фамилия сербского происхождения и одноименный дворянский род. Известные носители:
 Самарджич, Драган (род. 1963) — адмирал, начальник Генштаба Вооружённых сил Черногории.
 Самарджич, Лазар (род. 2002) — немецкий футболист.
 Самарджич, Любиша (1936—2017) — югославский и сербский киноактёр, режиссёр.
 Самарджич, Марко (род. 1983) — сербский волейболист.
 Самарджич, Мирал (род. 1987) — словенский футболист.
 Самарджич, Радослав (род. 1970) — сербский волейболист.
 Самарджич, Спасое (род. 1942) — югославский футболист.

Примечания